GENIUS 2000 – trzeci album japońskiej piosenkarki Namie Amuro, wydany 26 stycznia 2000 roku w wersji CD i płyty analogowej, która została wydana 10 marca tego samego roku.

Lista utworów 
CD

Oricon

Pozycje wykresu Oricon 
Album "_genic" osiągnął #1 na cotygodniowym wykresie Oriconu. Sprzedało się 802 740 egzemplarzy, stając się dwudziestą ósmą płytą z 2000 roku.

Ciekawostki 
Album "GENIUS 2000" w lutym 2000 r. Otrzymał certyfikat podwójnej platyny od RIAJ.

Przypisy 

Albumy Namie Amuro
Albumy j-pop
Albumy muzyczne wydane w roku 2000
Albumy numer jeden na Oricon Weekly